Casa de campo - casa ou solar, cujas dimensões podem variar, que está situada em uma área rural
Casa de Campo (bairro de Madrid) - um dos sete bairros do distrito de Moncloa-Aravaca, em Madrid
Casa de Campo (parque) - maior parque público do município de Madrid

Desambiguação